La saison 2012-2013 est la vingtième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , second échelon et des autres divisions inférieures.

Saison régulière 
À la fin de la saison régulière, les huit premières équipes sont qualifiées pour les séries éliminatoires ; la dixième équipe dispute un barrage de relégation et l'Équipe de Slovaquie qui joue dix matchs sous le nom de HK Orange 2 est hors compétition.

Classement

Barrage de relégation 

 MHC Mountfield Martin - HC 46 Bardejov 4:3 (1:2, 4:3, 4:2, 2:4, 4:2, 1:3, 4:3 a.p.)

Séries éliminatoires

Quarts de finale 

 HKm Zvolen-HC ’05 Banská Bystrica 4:1 (1:2, 2:1, 4:0, 3:2, 3:2 a.p.)
 ŠHK 37 Piešťany-HK 36 Skalica 4:3 (5:1, 1:4, 3:2 a.p., 0:4, 4:5, 3:0, 4:1)
 HC Košice-HK Poprad 4:3 (2:1, 2:1, 2:4, 3:6, 3:2, 0:3, 3:1)
 HK Nitra-Dukla Trenčín 4:0 (2:1, 2:0, 4:0, 4:1)

Demi-finales 
 HKm Zvolen-ŠHK 37 Piešťany 4:3 (2:1, 3:4 a.p., 3:2 a.p., 1:6, 2:1 a.p., 0:4, 5:0)
 HC Košice-HK Nitra 4:1 (3:5, 2:1sn, 7:4, 3:2 a.p., 6:3)

Finale 
 HKm Zvolen-HC Košice 4:1 (2:1 a.p., 2:1, 3:2, 2:6, 2:1)

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie
Sport en Slovaquie en 2013
Sport en Slovaquie en 2012